Levisticum caucasicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Vladimir Ippolitovich Lipsky. Levisticum caucasicum ingår i släktet libbstickor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Libbstickor
caucasicum